Калимах може да се отнася за:

 Калимах (Атина) – атински стратег 490 пр.н.е.
 Калимах (скулптор) – древногръцки скулптор от края на 5 в. пр.н.е.
 Калимах от Кирена – древногръцки поет (ок. 310 – ок. 240 пр.н.е.).
 Калимах Мелитински — един от 33-та християнски мъченици-воини, пострадали през 298 г. при гоненията на император Диоклетиан.
 Калимах (светец) — християнски светец, умрял като мъченик около 362 при император Юлиан Апостат.
 Филип Калимах – италиански дипломат и публицист от 15 век.